Brinkman ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Brinkman (* 1968), niederländischer Wasserballspieler
 Charlene Brinkman (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Autorin, siehe Brinke Stevens
 Elco Brinkman (* 1948), niederländischer Politiker
 Erna Brinkman (* 1972), niederländische Volleyballspielerin
 Eva Brinkman (1896–1977), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Henri Coenraad Brinkman (1908–1961), niederländischen Physiker
 Hero Brinkman (* 1964), niederländischer Politiker (PVV) und Polizist
 Jacques Brinkman (* 1966), niederländischer Hockeyspieler
 Johannes Brinkman (1902–1949), niederländischer Architekt
 John A. Brinkman (* 1934), Altorientalist
 Nienke Brinkman (* 1993), niederländische Langstreckenläuferin
 Thierry Brinkman (* 1995), niederländischer Hockeyspieler
 William F. Brinkman (* 1938), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Brinckman
 Brinckmann
 Brinkmann (Begriffsklärung)
 Royal Brinkman